Lechera hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Oficio 
 Persona que reparte y vende leche.

Plantas
Nombre popular de varias plantas del género Euphorbia:
 Crepis albida
 Euphorbia helioscopia
 Euphorbia peplus
 Euphorbia segetalis
 Euphorbia serrata
 Euphorbia terracina
 Sonchus oleraceus

Nombre común de la planta australiana Burchardia umbellata, que produce tubérculos comestibles.
 El nombre común de la planta Lactuca tenerrima
 El nombre común de la planta Lactuca virosa
 El nombre común de la planta '''''Taraxacum officinale.

Animales
Trachycephalus resinifictrix, Rana lechera amazónica.
Trachycephalus typhonius, Rana lechera común.

Pintura
La lechera de Burdeos, pintura de Francisco de Goya.
La lechera, pintura de Vermeer.

Recipiente
Lechera (recipiente) para transportar la leche.

Argot
 En España coloquialmente furgón policial, conocido así porque en los años 70 eran vehículos Seat blancos.